Die Bezirksliga Mittelschlesien war eine von drei zweitklassigen Fußballligen im Sportgau Schlesien in der Zeit des Nationalsozialismus. Sie diente neben der Bezirksliga Niederschlesien und der Bezirksliga Oberschlesien als Unterbau der Gauliga Schlesien und existierte von 1933 bis zur kriegsbedingten Aufteilung des Sportgaues 1941 und wurde in der Folge von der 1. Klasse Niederschlesien ersetzt.

Geschichte 
Ab 1933 spielten in der Bezirksliga Mittelschlesien anfangs zwölf Mannschaften um den Aufstieg zur Gauliga Schlesien. Die Sieger qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Schlesien, bei der er mit den Siegern der Bezirksliga Niederschlesien und der Bezirksliga Oberschlesien die zwei Aufsteiger ausspielte. Die Vereine spielten vor 1933 in den Bezirken Breslau, Mittelschlesien und Bergland des südostdeutschen Fußball-Verbandes. Zur Saison 1937/38 verringerte sich die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften auf elf. Ab der Saison 1939/40 wurde die Bezirksliga zuerst in den zwei regionalen Gruppen Bergland und Breslau ausgespielt, die Sieger beider Gruppen trafen dann in zwei Finalspielen aufeinander um den mittelschlesischen Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur Gauliga zu ermitteln.

Insgesamt siebenmal konnte sich der Sieger der Bezirksliga Mittelschlesien in der Aufstiegsrunde durchsetzen und in die Gauliga Schlesien aufsteigen. Nur in der ersten Spielzeit 1933/34 scheiterte der Polizei SV Breslau an den Vertretern der anderen Bezirksligen. Als Unterbau zur Bezirksliga Mittelschlesien gab es verschiedene regionale Kreisklassen. Der beiden Letztplatzierte stiegen zum Ende der Saison in die Kreisklassen ab. Später gab es vermehrt Absteiger, da sich einige Vereine ab Beginn des Zweiten Weltkrieges vom Spielbetrieb zurückzogen. Die Sieger der Kreisklassen trafen ebenfalls in Aufstiegsrunden aufeinander, um die Aufsteiger in die Bezirksliga Mittelschlesien zu ermitteln.

Spielzeiten der Bezirksliga Mittelschlesien 1934–1941

Ewige Tabelle 
Berücksichtigt sind alle Gruppen- und Entscheidungsspiele der Bezirksliga Mittelschlesien zwischen den Spielzeiten 1933/34 und 1940/41. Die Tabelle richtet sich nach der damals üblichen Zweipunkteregel.

 !! Spielzeiten nach Kalenderjahren
 || 1933–41
 || 1933–41
 || 1933–41
 || 1933–35, 1936–39, 1940/41
 || 1933–41
 || 1933–41
 || 1936–41
 || 1933–38
 || 1933–36
 || 1935–37, 1940/41
 || 1933–37
 || 1933–36, 1939–41
 || 1935–41
 || 1938–40
 || 1933/34, 1938–40
 || 1935/36
 || 1937/38, 1940/41
 || 1934/35
 || 1940/41
 || 1937/38
 || 1936/37
 || 1934/35
 || 1933/34
 || 1939/40
 || 1940/41
 || 1940/41
 || 1940/41
 || 1940/41
 || 1938–40
 || 1939/40
|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball in Schlesien 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2007